Марио Монтано:
 Монтано, Марио Альдо (род. 1948) — саблист, олимпийский чемпион 1972 года, сын Альдо Монтано-старшего и отец Альдо Монтано-младшего.
 Монтано, Марио Туллио (1944—2017) — саблист, олимпийский чемпион 1972 года, брат Карло и Томмазо Монтано, двоюродный брат Марио Альдо.